Taillebourg (Charente-Maritime) - in de regio Nouvelle-Aquitaine
 Taillebourg (Lot-et-Garonne) - in de regio Nouvelle-Aquitaine